Чемпионаты Румынии по шахматам среди мужчин проводятся с 1926 г., среди женщин — с 1936 г.

Первоначально основным место проведения мужских чемпионатов был Бухарест, с середины 1970-х гг. география начала расширяться. География женских чемпионатов изначально была шире. Уже с начала 1950-х гг. женские чемпионаты проводились в основном в провинциальных городах.

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Литература

Примечания 

Румыния
Соревнования по шахматам в Румынии